Anderson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Anderson County (Kansas)
 Anderson County (Kentucky)
 Anderson County (South Carolina)
 Anderson County (Tennessee)
 Anderson County (Texas)